Hertz kan henvise til flere artikler:

 hertz – en fysisk enhed der angiver svingninger per sekund
 Hertz (biludlejning) – et biludlejningsfirma
 Hertz Garveri & Skotøjsfabrik – en nedlagt dansk virksomhed, fra 1918 en del af Ballin & Hertz
 Bernhard Hertz A/S – dansk guldvarefabrik
 P. Hertz A/S – dansk guldsmedeforretning og kgl. hofjuvelerer

Personer 
 Hertz (slægter) – to danske slægter, hvoraf den ene er jødisk
 Alfred Hertz (1871-1939) – dansk fabrikant
 Arne Hertz (1916-?) – dansk trafikchef
 Bernhard Hertz (1834-1908) – dansk guldvarefabrikant
 Carl Hertz (1859-1929) – dansk grosserer
 Christian Adolph Hertz (1824-1882) – dansk musiklitterat
 Christian Ehlers Hertz (1795-1866) – dansk borgmester i Århus
 Emil C. Hertz (1879-1964) – dansk grosserer
 Finn Hertz (1918-2004) – dansk erhvervsmand
 H.C. Hertz (1915-1968) – dansk erhvervsmand
 Heinrich Hertz (1857-1894) – tysk fysiker efter hvem enheden ovenfor er opkaldt
 Helle Hertz (født 1943) – dansk skuespiller
 Henrik Hertz (1779-1870) – dansk digter og dramatiker
 Henry L. Hertz (1847-1926) – dansk præsident
 Herman Adolph Hertz (1796-1863) – dansk læge og forfatter
 Jan Hertz (født 1949) – dansk skuespiller og instruktør
 Jens Michael Hertz (biskop) (1766-1825) – dansk biskop
 Jens Michael Hertz (rektor) (1863-1954) – dansk rektor
 Jens Michael Hertz (statsadvokat) (1909-1977) – dansk statsadvokat
 Johan Hertz (1876-19??) – dansk juvelerer
 John Hertz (1906-1995) – dansk tandlæge og professor
 Lone Hertz (født 1939) – dansk skuespiller
 Martin Hertz (1849-1930) – dansk overpostmester
 Meyer Hertz (1836-1914) – dansk fabrikant
 Ole Hertz (1916-2006) – dansk vekselerer
 Peter Hertz (guldsmed) (1811-1885) – dansk guldsmed
 Peter Hertz (kunsthistoriker) (1874-1939) – dansk museumsmand
 Poul Hertz (læge) (1855-1936) – dansk læge, dr.med.
 Poul Hertz (bogtrykker) (1870-1939) – dansk bogtrykker
 Rachel Hertz (1793-1841) – dansk psykiatrisk patient
 Rolf Hertz (1868-1937) – dansk overlæge
 Ulf Hertz (1902-1985) – dansk søofficer

Se også 
 Ejnar Hertzsprung (1873-1967) – dansk kemiker og astronom
 Herman Hertzberger (født 1932) – nederlandsk arkitekt og professor